WRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wrangell (Alaska) (Stati Uniti)
 wrg – codice ISO 639-3 della lingua warungu